Give Me A Sign — второй сингл группы Breaking Benjamin с альбома Dear Agony. Песня дебютировала на радио 5 января 2010 года. Также с этого времени к песне стало применяться её второе название Give Me A Sign (Forever And Ever), по строчкам из песни.

13 января на японском издании альбома Dear Agony вышла акустическая версия песни.

Список композиций

Клип 
17 февраля 2010 года на Roosevelt Island начались съемки видео. Режиссёром стал Nigel Dick.

Чарты

Примечания 

Синглы Hollywood Records
Синглы Breaking Benjamin